Мисник — славянская (украинская, русская, белорусская) фамилия. Варианты написания (вследствие перевода украинского «мисник» на русский язык): Мисник, Мысник, Мыснык.

Известные носители 
 Мисник, Александр Петрович (род. 1971) — украинский государственный деятель, экс-председатель Черниговской облгосадминистрации.
 Мисник, Анастасия Николаевна (род. 1991) — украинская легкоатлетка, мастер спорта международного класса.
 Мисник, Борис Григорьевич (1938—2021) — российский политический деятель, политолог.
 Мисник, Виктор Порфирьевич (род. 1948) — российский промышленник, учёный, генеральный директор АО «Корпорация „Комета“», заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Мисник, Михаил Иванович (1913—1998) — советский государственный деятель.
 Мисник, Павел Алексеевич (род. 1943) — советский государственный и общественный деятель.